Ограбление по-итальянски — название фильмов.
 Ограбление по-итальянски (фильм, 1962) — криминальная комедия итальянского режиссёра Лючио Фульчи.
 Ограбление по-итальянски (фильм, 1969) — фильм британского режиссёра Питера Коллинсона.
 Ограбление по-итальянски (фильм, 2003) — приключенческий боевик американского режиссёра Ф. Гэри Грея, ремейк фильма 1969 года.

См. также 
 Ограбление
 Ограбление по…
 Ограбление по-английски
 Ограбление по-французски